Танис (, ,  (Цоан); совр. Сан эль-Хагар, ) — древнеегипетский город, центр 19-го нома (септа) Нижнего Египта Именти-пеху, на восточном рукаве Нила — Танитском 
(теперь Муизз). Столица Древнего Египта (вместе с Фивами) при XXI династии во время Третьего переходного периода.

История 
В период распада монархии при гиксосах в дельте Нила находилось средоточие их власти. Проблема местоположения столицы гиксосов Авариса долгое время оставалась нерешённой. В частности, Пьер Монте ошибочно отождествлял Аварис, Пер-Рамсес и Танис. После того, как в 1966 году австрийская экспедиция под руководством Манфреда Битака начала свои раскопки в Аварисе, вопрос о местонахождении столицы гиксосов и Пер-Рамсеса был окончательно решен.

По утверждению Библии (), Танис основан на 7 лет позже Хеврона. Неизвестно, как это следует понимать, во всяком случае, первые несомненные следы существования города относятся к XII династии. Здесь найдены колоссы Аменемхета I, основавшего храм в Танисе, Усертесенов (один из них теперь находится в Берлине) и т. д.

XIX династия 
Особого процветания достиг город во время постоянных войн с Азией при XIX династии, когда фараоны (Сети I, Рамсес II, Меренпта) часто имели здесь резиденцию вследствие близости к сирийской границе. Может быть, почитание этими царями Сета отчасти обусловливалось местным для Таниса характером этого божества.

Столица при XXI династии 
XXI династия названа Манефоном «танитской» и, начиная с фараона Смендеса, имела столицей Танис, предоставив жрецам Фивы. Отсюда наименование Египта в псалмах «поле Танеоса» (). Во время додекархии здесь правил царёк Петубаст II, а в персидское время — князь Тахос, исполнявший различные жреческие должности.

Греко-римская эпоха 
Город процветал и в греко-римское время. Найдены остатки храма, воздвигнутого при Птолемеях, а также множество частных домов с обстановкой. Особенно интересен дом туземца Бокхауи с вещами египетского производства, библиотекой демотических папирусов и портретной статуей хозяина, с демотической надписью. Рядом — дом римского чиновника с обстановкой западного производства и греческими папирусами. Оба дома относятся ко II веку. Теперь на месте Таниса находится рыбачья деревня Сан, населённая коптами башмуритами, некогда оставшимися во время монофизитства верными православию, потом перешедшими в ислам, но все ещё носящими старое имя Малакиин-Мельхитов.

Раскопки 
Раскопки в Танисе производили: Лепсиус, нашедший здесь в 1866 году знаменитый Канопский декрет; Мариетт, обнаруживший развалины храма и нашедший много памятников скульптуры; Флиндерс Питри, производивший систематические исследования в 1884 году.

Знаменитый французский ученый Монте, Пьер (египтолог) 
в 1939 году обнаружил в Танисе царский некрополь и нетронутые захоронения фараонов Осоркона II, Псусеннеса и Шешонка III. Согласно подсчетам Ж. Гойона (Жорж Гойон, французский археолог, личный египтолог короля Фарука), для создания найденных здесь саркофагов и погребальных украшений древние мастера использовали приблизительно 60 кг золота и 200 кг серебра.

Танис в культуре 
В фильме "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" город Танис упоминается как место захоронения Ковчега Завета.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Цоан.

Города Древнего Египта
Исчезнувшие города
Библейские города